Саусес де Абахо има више значења:

 Саусес де Абахо (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Саусес де Абахо (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Саусес де Абахо (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Саусес де Абахо, Сан Хосе де лос Саусес (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику